Schenkelberg steht für:

 Schenkelberg, Ortsgemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Schenkelberg ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Franz Carl August von Schenkenberg genannt Schenkelberg (1805–1869), deutscher Bergingenieur, Entomologe, Mineraloge und Autor 
 HeJoe Schenkelberg (* 1956), deutscher Musiker und Akkordeonist
 Herbert Schenkelberg (* 1952), deutscher Richter, Verwaltungsjurist und Polizeipräsident